16-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу прошёл в 2007-2008 годах с участием 14 клубов. Чемпионом впервые стал бакинский «Интер».

Детали чемпионата 
 Открытие чемпионата состоялось 11 августа 2007 года матчем «Интер» — «Масаллы», завершившимся победой хозяев со счётом 3:0.
 Первая часть чемпионата проходила с 11 августа по 2 декабря 2007 года.
 Вторая часть чемпионата проходила с 6 февраля по 28 мая 2008 года.
 «Гилан» сменил название на ФК «Габала».
 9 августа 2007 года, за 2 дня до начала чемпионата, президент клуба «МКТ-Араз» (Имишли) распустил команду и продал всех игроков после того, как клуб неудачно выступил в Кубке УЕФА. Вакантное место в чемпионате занял ФК «АБН-Барда».

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт АФФА — Ассоциации Футбольных Федераций Азербайджана
 Официальный сайт ПФЛ — Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана
 Текущий чемпионат Азербайджана по футболу
 Чемпионат Азербайджана на сайте www.rsssf.com
 На сайте WildStat

Азербайджан
Азербайджан
Чемпионат Азербайджана по футболу
Спорт в Азербайджане в 2007 году
Спорт в Азербайджане в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008